Baranowice puede referirse a los siguientes lugares:

 Baranowice, condado de Góra en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Baranowice, condado de Milicz en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Baranowice, condado de Wrocław en el voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Baranowice, voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).
 Baranowice (Żory) en el voivodato de Silesia (sur de Polonia).
 Baranowicze, el nombre polaco de Baranovichi, una ciudad en la provincia de Brest, en el oeste de Bielorrusia.